Райское наслаждение — многозначный термин:

 «Райское наслаждение» — американский фильм
 «Райское наслаждение» — название 116-го эпизода юмористического киножурнала «Ералаш»
 Райское наслаждение — рекламный слоган шоколадного батончика «Bounty»